S3, S-3, S III, S.3 ou S03 peut faire référence :

Domaine militaire et armes 
 HMS Narwhal (S03), un sous-marin de la Royal Navy ;
 Lockheed S-3 Viking, un avion américain de lutte sous-marine ;
 S3, un ancien missile balistique intercontinental français ;
 S 3, un sous-marin italien.

Entreprises 
 S3 Graphics, une société américaine de conception de cartes graphiques en informatique ;
 Swiss Space Systems (S3), une entreprise aérospatiale suisse.

Informatique et télécommunications 
 Simple Storage Service (Amazon S3), un service de stockage via service web d'Amazon ;
 Samsung Galaxy S III, smartphone sorti en 2012, souvent désigné par l'abréviation S3 ;
 Samsung Gear S3, une montre intelligente produite par Samsung.

Jeux vidéo 
 Plan S3, un plan dans Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty.

Musique 
 Christus (S.3), un oratorio de Franz Liszt.

Photographie 
 Canon PowerShot S3 IS, un appareil photo numerique fabriqué par Canon ;
 Nikon Coolpix S3, un appareil photo numerique fabriqué par Nikon.

Sécurité 
 S3, une norme de chaussure de sécurité.

Sciences 
Anatomie
 S3, la troisième vertèbre sacrale de la colonne vertébrale.

Chimie
 Le conseil de prudence: Conserver dans un endroit frais, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Classe ATC S03, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC ;
 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments de la tête (S03), d’après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Aéronautique
 Satellite S3, un satellite d'embarquement de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle ;
  ;
 .

Automobile
 Audi S3, la version sportive de l'Audi A3.

Métro
  Ligne S3 du métro de Nankin en Chine ;
  Satellite S3 une station du CDGVAL à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle.

Routes
  voie rapide autrichienne S3 reliant Stockerau à Guntersdorf ;
  Autoroute géorgienne S3 reliant Mtskhéta à Larsi ;
  voie rapide polonaise S3 reliant Świnoujście à la frontière tchèque.

Train
 
 Ligne S3 du S-Bahn d'Allemagne centrale ;
 Ligne S3 du S-Bahn de Berlin ;
 Ligne S3 du S-Bahn de Dresde ;
 Ligne S3 du S-Bahn de Hambourg ;
 Ligne S3 du S-Bahn de Hanovre ;
 Ligne S3 du S-Bahn de Munich ;
 Ligne S3 du S-Bahn de Nuremberg ;
 Ligne S3 du S-Bahn Rhin-Main ;
 Ligne S3 du S-Bahn Rhin-Neckar ;
 Ligne S3 du S-Bahn Rhin-Ruhr ;
 Ligne S3 du S-Bahn de Rostock ;
 Ligne S3 du S-Bahn de Stuttgart.

 
 Ligne S3 du S-Bahn de Carinthie ;
 Ligne S3 du S-Bahn de Haute-Autriche ;
 Ligne S3 du S-Bahn de Salzbourg ;
 Ligne S3 du S-Bahn de Styrie ;
 Ligne S3 du S-Bahn du Tyrol ;
 Ligne S3 du S-Bahn de Vienne ;
 Ligne S3 du S-Bahn du Vorarlberg.

 
 Ligne S3 du RER bruxellois.

 
 Ligne S3 du Service ferroviaire suburbain de Milan.

 
 Ligne S3 du RER Bâle ;
 Ligne S3 du RER Bern ;
 Ligne S3 du RER Lucerne ;
 Ligne S3 du RER Saint-Gallois ;
 Ligne S3 du RER Vaud ;
 Ligne S3 du RER Zurichois.

Voir aussi 
 Team S3 : Street Style Society
 Scube
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres